Ремоделирование хроматина — процесс перемещения нуклеосом по ДНК, приводящий к изменению плотности нуклеосом или к расположению их на определённом расстоянии друг от друга. Ремоделирование осуществляется специальными белковыми комплексами, при этом затрачивается энергия в виде АТФ. 

Ремоделирование — ключевой процесс в инициации транскрипции, репликации, связывании транскрипционных факторов, поддержании статуса хроматина (активный/неактивный). Ремоделирование приводит к активации транскрипции генов при образовании открытого хроматина.

Комплексы ремоделирования 
Классы комплексов ремоделирования называются по ключевым белкам, обнаруженным первыми. Так комплекс SWI/SNF был впервые обнаружен у дрожжей, а ISWI у дрозофилы.

Ремоделирование хроматина в различных биологических процессах

Транскрипция

Репликация

Репарация

Литература 
 Taiping Chen & Sharon Y. R. Dent (Feb. 2014). Chromatin modifiers and remodellers: regulators of cellular differentiation. Nature Reviews Genetics, 15(2), 93–106  
 Suhas S. P. Rao, et al.(2014). A 3D map of the human genome at kilobase resolution reveals principles of chromatin looping. Cell,  
 M. Jordan Rowley et al., (2017).  Evolutionarily Conserved Principles Predict 3D Chromatin Organization. Molecular Cell, 67(5), p837–852.e7,  DOI: https://dx.doi.org/10.1016/j.molcel.2017.07.022
 Bhat, P., Honson, D., & Guttman, M. (2021). Nuclear compartmentalization as a mechanism of quantitative control of gene expression. Nature Reviews Molecular Cell Biology, 1-18.    

Хроматин